Rio Itaquerê curso d'água no estado de São Paulo.
 Itaquerê - distrito do município de Araraquara, São Paulo.
 Itaquerê - distrito do município de Novo São Joaquim , Mato Grosso.

Ver também
 Itaquera
 Itaqueri